Пашинин — русская фамилия:

 Пашинин, Анатолий Анатольевич (род. 1978) — российский и украинский актёр, общественный деятель.
 Пашинин, Михаил Михайлович (1902—1973) — советский авиаконструктор.
 Пашинин, Олег Алексеевич (род. 1974) — российский и узбекистанский, защитник, тренер.
 Пашинин, Павел Павлович (1935—2020) — советский и российский физик.